Degreef se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jérôme Degreef
 J. Degreef